Файлы с произвольным доступом — файлы, хранящие информацию в структурированном (для поиска и обращения) виде. Поиск в таких файлах осуществляется в области адресов (ключей) и завершается обращением непосредственно к искомому участку. Дисковое пространство, занимаемое таким файлом, поделено на одинаковые участки (записи), имеющие одинаковую структуру полей. Так, под первое поле каждой записи может быть отведено 128 бит, а под второе 1024 бита. И это место в файле будет выделено под эти поля каждой записи независимо от наличия и объёма данных в этих полях.

Примером файлов с произвольным доступом могут служить файлы DBF (*.dbf)

Файлы с произвольным доступом выигрывают у последовательных файлов по скорости доступа, но проигрывают по компактности.

См. также 
 Файловая система
 DBF
 Последовательные файлы

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Файловые системы